«Дуэль» — название художественных фильмов 1971 года:

 Дуэль (фильм, 1971, Гонконг) — боевик режиссора Чжана Чэ.
 Дуэль (фильм, 1971, США) — телевизионный триллер Стивена Спилберга по рассказу Ричарда Мэтисона.